Василий Васильевич Аксёнов () — советский хоккеист, нападающий.

Воспитанник стадиона Юных пионеров. Начинал играть в сезоне 1951/52 за вторую команду «Крыльев Советов». Два сезона отыграл за «Крылья Советов» / «Зенит». Выступал за команды «Динамо» Москва (1954/55 — 1956/57), «Химик» Воскресенск (1957/58 — 1958/59), «Молот» Пермь (1958/59 — 1960/61), «Даугава» Рига (1961/62), «Труд» Подольск (1962/63).

Бронзовый призёр чемпионата СССР (4): 1954—1957. Финалист Кубка СССР (1955).

Ссылки 
 https://hcks.moscow/2021/11/25/vasilij-aksenov-10-04-33-00-01/
 https://dynamo-history.ru/person/players/cart/a/aksenov/
 https://hockey1946.ru/players/Aksenov_Vasily_Vasilyevich_10_04_1933

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Торпедо» Подольск